Antonio Medina pueda hacer referencia a: 

 Antonio Medina Vega, militante comunista español.
 Antonio Medina de Haro, poeta español.
 Antonio Medina García, ajedrecista español.
 Antonio Medina, general mexicano.
 Antonio Medina Diezhandino, actor español.
 Antonio César Medina, un futbolista argentino.